Vollgas bezeichnet den Zustand, in dem sich ein Motor bei voll geöffneter Drosselklappe befindet

Vollgas steht für
 Vollgas (Computerspiel) von LucasArts
 Vollgas (Roman), von Joe Hill und Stephen King

Filmtitel
 Polizeiruf 110: Vollgas, deutscher TV-Krimi (2005)
 Spielfilm von Sabine Derflinger aus dem Jahr 2002, siehe Vollgas (2002)

Siehe auch